Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1993/1994 годо́в — 5-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

По итогам прошлого сезона из I лиги ни 1 команда не вышла в Лигу Литвы, «Снайге» и «Миния» (Кретинга) покинули элитный дивизион. В турнире стартовали 12 клубов.

После первого круга место столичного «Нериса» занял Жидрюс (Мариямполе). Из лиги выбыли 3 последние команды.

Чемпион получил право стартовать в предварительном раунде Кубка УЕФА.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблицам

Список победителей чемпионата 
Игроки: Роландас Вайнейкис, Саулюс Вилчаускас, Раймондас Гечас, Нериюс Гудайтис, Видас Данченка, Виталиюс Даниличевас, Дарюс Дилда, Эгидиюс Жукаускас, Раймондас Жутаутас, Гинтарас Иодейкис, Томас Канчельскис, Гедиминас Контаутас (3-й титул), Дарюс Магдишаускас, Саулюс Микалаюнас (2-й титул), Ремигиюс Поцюс, Арунас Шуйка (2-й титул).

Ст. тренер: Фёдорас Финкелис

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
1993 год в Литве
Спорт в Литве в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994